Михаил Самсонович Рыбушкин (1792—1849) — российский , , , -.

Окончил казанскую гимназию (1810) и Императорский Казанский университет, в котором затем преподавал русскую литературу. Был директором народных училищ в Астраханской и Пензенской губерний.

Основной заслугой Рыбушкина является издание в 1832—1834 гг. в Казани журнала «Заволжский Муравей» — первого частного периодического издания в регионе. Рыбушкину же принадлежали в нём и многие материалы. Как историк-краевед Рыбушкин написал «Историю Казани» (1834; 2-е изд. 1850) и «Записки об Астрахани» (1841).

Напечатал также несколько стихотворений и статей исторического, географического и статистического характера о Казанской губернии в «Казанском Вестнике», «Казанских Губернских Ведомостях» и в Прибавлениях к «Казанскому Вестнику».

Ссылки 
 

Преподаватели Императорского Казанского университета